Бори́с Алекса́ндрович Бе́рдов (26 ноября 1935, Рыбинск — 30 декабря 2019, Обнинск) — советский и российский учёный, хирург-онколог, доктор медицинских наук (1971), профессор (1981). Лауреат Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1998). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996).

Биография 
Родился 26 ноября 1935 года в городе Рыбинске Ярославской области.

С 1960 года после окончания с отличием Ярославского государственного медицинского института
и клинической ординатуры ИМР АМН СССР которую проходил на базе Института хирургии им. А. В. Вишневского работал младшим научным сотрудником ИМР АМН СССР.

В 1964 году  Б. А. Бердов защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Функции органов пищеварения в отдаленные сроки после гастрэктомии и резекции желудка с еюнопластикой». В 1971 году научные исследования по разработке новых методик диагностики, хирургического и консервативного лечения больных с заболеваниями оперированного желудка были положены в основу докторской диссертации на тему: «демпинг-синдром (клиника, патогенез, лечение и профилактика)». В 1981 году ему было присвоено ученое звание профессор по специальности «онкология».

С 1971 года был назначен заведующим отделом лучевых и хирургических методов лечения заболеваний абдоминальной области и одновременно с 1974 по 2018 годы —  заместитель директора по научной работе ИМР АМН СССР—МРНЦ РАМН. Профессор Б. А. Бердов автор более 500 научных публикаций, посвященных актуальным проблемам диагностической и терапевтической радиологии, клинической онкологии, комбинированного лечения опухолей желудочно-кишечного тракта. Им создана научная школа в области онкохирургии, подготовлена достойная смена, под его руководством защищены 30 кандидатских и 7 докторских диссертаций. 

Помимо основной деятельности Б. А. Бердов был членом Президиума Правления Всероссийского общества онкологов и членом редколлегии журналов «Онкология. Журнал им. П. А. Герцена» и «Радиация и риск».

Умер 30 декабря 2019 года в Обнинске.

Библиография 

Бердов Б. А. Функции органов пищеварения в отдаленные сроки после гастрэктомии и резекции желудка еюнопластикой: Автореферат дис. на соискание учен. степени кандидата мед. наук / АМН СССР. - : 1964 г. — 22 с.
Бердов Б. А., Вилявин Г. Д.  Функциональное значение еюнопластики при гастрэктомии и резекции желудка [Текст] / Г. Д. Вилявин, Б. А. Бердов ; Акад. мед. наук СССР. - Ленинград : Медицина. Ленингр. отд-ние, 1968 г. — 224 с.
Бердов Б. А. Демпинг-синдром: (Клиника, патогенез, лечение и профилактика) : Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора медицинских наук. (777) / АМН СССР. - : 1971 г. — 40 с.
Бердов Б. А. Профилактика и лечение тромбоэмболий у онкологических больных : (Метод. рекомендации) / М-во здравоохранения СССР, Упр. онкол. помощи Гл. упр. лечеб.-профилакт. помощи; Подгот. Б. А. Бердов и др. - Обнинск: 1986 г. — 11 с.
Бердов Б. А. Диагностика и комбинированное лечение рака прямой кишки  / Б. А. Бердов, А. Ф. Цыб, Н. И. Юрченко. -  : Медицина, 1986 г. — 271 с.
 Галстян А. М., Алексанян А. З., Бердов Б. А.  Комбинированное и комплексное лечение местнораспространенного рака прямой кишки / А. М. Галстян, А. З. Алексанян, Б. А. Бердов. - Ереван: 1987 г. — 254 с. 
Силантьева Н. К.,  Цыб А. Ф., Бердов Б. А. Компьютерная томография в онкопроктологии  /   : Медицина, 2007 г. — 144 с. — ISBN 5-225-03975-8
Бердов Б. А. Комбинированное лечение рака желудка с пред- и интраоперационным облучением / Б. А. Бердов [и др.]. - : Медицина, 2009 г. — 253 с. — ISBN 5-225-03446-2 
Колопроктология: клинические рекомендации / сост. Шелыгин Ю. А., Абдулганиева Д. И., Алексеенко С. А., Ачкасов Е. Е., Ачкасов С. И., Багненко С. Ф., Барановский А. Ю., Беляев А. М., Белоусова Е. А., Бердов Б. А. и др.; под ред. Ю. А. Шелыгина. - : ГЭОТАР-Медиа, 2015 г. — 526 с. — ISBN 978-5-9704-3423-9

Награды

Ордена 
 Орден Дружбы (2002 — «за заслуги перед государством и успехи в плодотворной научной и лечебной работе»)

Премии 
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1998)

Звания 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996)

Примечания

Литература 
Научная элита Калужской области / сост. А. В. Дерягин. - Калуга : Ресурс, 2008 г. — 431 с. — ISBN 978-5-902387-53-4

Ссылки 
 
 

Врачи СССР
Врачи России
Выпускники ЯГМА
Сотрудники Медицинского радиологического научного центра